

Cinema
The Price – cortometraggio del 1911 diretto da Edwin S. Porter, Phillips Smalley, Lois Weber
The Price – cortometraggio del 1914 diretto da O.A.C. Lund
The Price – cortometraggio del 1914 diretto da Lloyd B. Carleton
The Price – film del 1915 diretto da Joseph A. Golden
The Price – film del 1924 diretto da Dunstan Webb
The Price – cortometraggio del 2013 diretto da Kim Hughes

Musica
 The Price – gruppo musicale italiano alter ego di Marco Barusso

Altro 
The Price – singolo dei Twisted Sister del 1984
Tunnel conteso (The Price) – episodio della terza stagione di Star Trek: The Next Generation